Дмитрий Николаевич Макаренко (род. 25 июля 1985 года), в Москве. Российский волейболист. В 2018—2020 годах играл за Зенит (Санкт-Петербург)|, с 2020 года доигровщик клуба «Югра-Самотлор» Нижневартовск. Мастер спорта.

Достижения 
 Победитель Высшей Лиги «А» (2010/2011)

Биография 
Дмитрий Макаренко учился в общеобразовательной школе, ходил в секцию вольной борьбы рядом с домом и не выделялся никакими особыми спортивными достижениями. Но тут вмешался случай, в обычную школу пришли тренеры из спортивной школы, которые как раз отбирали в свои новые классы самых высоких и спортивных. Пройдя отбор Дмитрий получил приглашения на занятия. После нескольких посещений тренер уже уверенно сказал: да, у него есть будущее, можно попробовать. И Дмитрия перевели в другую школу, где был спортивный класс.
После школы началась карьера в профессиональном спорте. Сначала тренер Ольга Григорьевна Вербова пригласила Дмитрия в молодёжную команду МГТУ. Главная команда выступала в Суперлиге, а команда в которую взяли Дмитрия — в Высшей лиге А. Потом Макаренко в «Луч» и это уже был скачок на ступень выше.
В одном из сезоном игры в «Луче», тренер Павел Викторович Борщ включил Дмитрия Макаренко в основную команду, которая играла в Суперлиге. Там Дмитрий оказался вместе с Сергеем Гранкиным, Александром Бутько, Денисом Калининым и Алексеем Остапенко.

Примечания

Ссылки 
 
Волейболисты России
Игроки ВК «Луч»
Игроки ВК «Динамо-ЛО»
Игроки ВК «Нова»
Игроки ВК «Зенит» Санкт-Петербург
Игроки ВК «Югра-Самотлор»